Аиши Салюм Манула (; ) — танзанийский футболист, играющий на позиции вратаря. Игрок национальной сборной.

Клубная карьера 
Родился в городе Морогоро. На юношеском уровне начал карьеру в клубе «Мтибва Шугер». 1 июля 2012 года в семнадцатилетнем возрасте подписал контракт с клубом «Азам», где сначала выступал в юношеской и молодёжной команде клуба.

Благодаря удачной игре быстро привлек внимание тренерского штаба первой команды, постепенно начал привлекаться к тренировкам с первой командой клуба. Дебютировал на профессиональном уровне в сезоне 2014/15 годов. Цвета клуба из Дар-эс-Салама защищал до начала августа 2017 года.

8 августа 2017 года Манул официально стал игроком гранда танзанийского футбола, клуба «Симба», куда его пригласили на смену ганскому вратарю Дэниелу Аджею. Помог своему новому клубу завоевать два чемпионата Танзании, а также получил индивидуальную награду — «Золотую перчатку».

Карьера в сборной 
С 2015 года вызывается в состав национальной сборной Танзании. В 2019 году попал в заявку национальной сборной для участия в финальной стадии Кубка африканских наций в Египте.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 Профиль игрока на сайте footballdatabase.eu
 Профиль игрока на сайте worldfootball.net

Футболисты Танзании
Игроки сборной Танзании по футболу
Игроки ФК «Азам»
Игроки ФК «Симба» Дар-эс-Салам